Das Legacy Credit Union Women’s $25,000 Pro Circuit Challenger 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Pelham. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 7. bis 13. April 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Pelham (Alabama)